Гаплогруппа J2a1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 J2a1a
 J2a1b

Палеогенетика

Халколит 
 IKI009 | SK 552 —  — Бафра, Самсун (ил) — Турция — 3366–3115 cal BCE (4552 ± 22 BP, MAMS-40674) — Ж — J2a1.

Бронзовый век 
Майкопская культура
 OSS001.A0101 | BZNK-313/1 — Nogir 3, kurgan 3, grave 4, ind. 1 — Ногир, Северная Осетия — Россия — 3695–3545 calBC (MAMS29813) — Ж — J2a1.

Примечания

Публикации 
2019
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа J2 (мтДНК)